Бра́йан Ле́сли Лабо́н (; 23 января 1940 — 24 апреля 2006) — английский футболист, защитник. Прежде известный по выступлениям за английский «Эвертон», в котором провел всю свою игровую карьеру, а также за сборную Англии.

Клубная карьера 

Во взрослом футболе дебютировал в 1958 году выступлениям за «Эвертон», цвета которого защищал в течение всей своей карьеры, длившейся четырнадцать лет. Большинство времени, проведенного в составе «Эвертона», был основным игроком защиты команды. Всего за ливерпульский клуб Брайан сыграл 451 матч и забил 2 гола.

Выступление за сборную 

20 октября 1962 дебютировал за сборную Англии в игре против сборной Нидерландов.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1968 в Италии, на котором команда завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 в Мексике.

На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провел в форме главной команды страны 26 матчей.

Смерть 

Умер 24 апреля 2006 года на 67 году жизни в Ливерпуле.

Достижения 

 Чемпион Англии:  1962/1963, 1969/1970
 Обладатель Кубка Англии: 1965/1966

Ссылки 
BBC Online report of his death.
Everton mourn former captain Labone , Daily Telegraph, 25 April 2006.

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Умершие от инфаркта миокарда